Глинск () — село, Глинский сельский совет, Роменский район, Сумская область, Украина.

Является административным центром Глинского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Зарудневка, Сурмачевка и Чеберяки.

Географическое положение 
Село Глинск находится на правом берегу реки Сула,
выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Сурмачевка,
ниже по течению на расстоянии в 4 км расположено село Чеберяки,
на противоположном берегу — село Мельники.
Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.

История 
 На территории села Глинск люди селились издавна: обнаружены поселение эпохи неолита (IV тыс. до н.э.) и бронзы (II тыс. до н.э.), городище и курганный могильник скифских времен (VIII–III ст. до н.э.), городища северян VIII-X ст. и времен Киевской Руси. К северо-западу от Глинска сохранились контуры давнего поселения Городища площадью 12 га. На возвышенности Могилки в селе имеются захоронения северян X века и полян ХІ века.
 Наиболее раннее из сохранившихся письменных упоминаний о селе Глинск датируется 1320 годом.
 С 1363 года Глинск в составе Великого княжества Литовского. Во второй половине XIV века Великий князь Литовский Витовт подарил Глинск татарскому князю Лексаде, родоначальнику династии князей Глинских. Перейдя в Великое княжество Московское, один из потомков Лексады М. Л. Глинский стал влиятельным лицом при дворе великого князя московского Василия III. Племянница Глинского Елена стала женой князя московского и матерью царя Ивана IV Грозного.
В 1569 году Глинск вошёл в состав Речи Посполитой.
 В 1632 году польский король Сигизмунд III пожаловал Глинск писарю сокровища Ф.Мировицкому, потом им владел хорунжий А.Конецпольский, в 1646 году его захватил князь И.Вишневецкий, от которого Глинск получил самоуправление и герб.
 С 1649 года город стал центром Глинской сотни. Кроме сотника, городом управляла также ратуша. Во время освободительной войны украинского народа против Польши Глинская сотня воевала в составе Миргородского полка.
 После 1654 года город в составе России. С 1659 года - в составе Лубенского полка.
 В 1708-1709 гг. в районе Глинска происходили военные действия между русской и шведской армиями. 18 декабря 1708 года шведы совершали марш из Ромен в направлении Гадяча, мороз был такой лютый, что на дороге возле Глинска замерзло 80 шведов. Их могилы не сохранились.
 В последней четверти  XVIII века в районе Глинска действовал отряд гайдамаков Семена Гаркуши.
 В 1782 году по именному Указу Екатерины Второй Глинск получил статус города и стал уездным центром Черниговского наместничества, однако в 1796 году был выведен за штат и причислен к Малороссийской губернии, а с 1802 — к Роменскому уезду Полтавской губернии.

По данным переписи населения 1897 года в Глинске проживало 3533 чел., в том числе малороссы — 90,9 %; евреи — 7,7 %.

В 1923 году Глинск был лишён городского статуса и стал селом, центром Глинского района Роменского округа Полтавской губернии.
С 15 октября 1932 года вошёл в новообразованную Черниговскую область в составе Украинской Советской Социалистической Республики.

10 января 1939 года Указом Президиума Верховного совета СССР Глинский район был из состава Черниговской области передан в новообразованную Сумскую область.

Во время Великой Отечественной войны в условиях немецкой оккупации в Глинске возникла подпольная организация, участники которой создали партизанский отряд. В 1943 году, с приближением к райцентру линии фронта, отряд предотвратил взрыв находившегося здесь моста через реку Сулу и удерживал мост до подхода советских войск, после чего вместе с подразделениями РККА участвовал в бою за освобождение Глинска.

По переписи 2001 года население составляло 1654 человека.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Школа-интернат.
 Глинский профессиональный аграрный лицей.
 Амбулатория.

Достопримечательности 
 Глинская крепость. Начала строиться в 1686 году. Доныне сохранились замчища городской цитадели и укрепления над рекой Сула.
 Церковь св. Николая, 1791 год.

Известные люди 
В селе родился герой Великой Отечественной войны Григорий Волнянский.

Город Глинск получили в удел во времена ВКЛ потомки свергнутого хана Мамая. Получивших фамилию Глинских. Елена Глинская мать русского царя Ивана lV Грозного и её дядя Василий Львович ведут свою родословную от князей Глинских￼

Примечания 

Населённые пункты Украины, утратившие статус города
Города из Списка русских городов дальних и ближних